Flicka med pärlörhänge kan syfta på:

 Flicka med pärlörhänge (målning) – en målning från omkring 1665 av Johannes Vermeer i Mauritshuis i Haag i Nederländerna
 Flicka med pärlörhänge (roman) – en roman av Tracy Chevalier från 1999, relaterad till målningen, originaltitel Girl with a Pearl Earring
 Flicka med pärlörhänge (film) – en brittisk film från 2003, baserad på Tracy Chevaliers roman, originaltitel Girl with a Pearl Earring